Miejscowości w Polsce
 Rogów-Kolonia – część wsi Rogów w woj. lubelskim w pow. opolskim, w gminie Wilków
 Rogów-Kolonia – część wsi Rogów w woj. mazowieckim w pow. sokołowskim, w gminie Repki